Aoman Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Aomon, ö, Enewetak, 
 Aomoen, ö, Bikiniatollen, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar